Гордиенко, Владимир:
 Гордиенко, Владимир Васильевич (род. 1952) — российский военный деятель, генерал-полковник милиции, доктор наук, профессор.
 Гордиенко, Владимир Васильевич (род. 1934) — доктор наук, заведующий кафедрой Санкт-Петербургского государственного университета.
 Гордиенко, Владимир Гаврилович (1934—2014) — лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.